Бариш — синонім слова прибуток

Населені пункти:
 Бариш — село в Бучацькому районі Тернопільської області, Україна
 Бариш — місто в Ульяновській області, Росія

Річки:
 Бариш — річка, притока Дністра
 Бариш — річка, притока Сури (Росія)